Иван Сыромятников:
 Сыромятников, Иван Аркадьевич (1904—1966) — советский инженер, учёный-энергетик, доктор технических наук, профессор.
 Сыромятников, Иван Михайлович (1849—?) — акушер.